Богдан Марконі (1894—1975) — реставратор.
 Владислав Марконі (1848—1915) — архітектор.
 Генрик Марконі (1792—1863) — архітектор.
 Гульєльмо Марконі (1874—1937) — італійський вчений і винахідник, нобелівський лауреат.
 Карл Антоній Марконі (1826—1864) — живописець.
 Лана Марконі́ (1917—1990) — французька акторка.
 Леандро Марконі (1763—1837) — архітектор, живописець.
 Леандро Ян Марконі (1834—1919) — архітектор.
 Леонард Марконі (1835—1899) — скульптор.
 Рокко Марконі (?—1529) — живописець.
 Ферранте Марконі (1798—1868) — скульптор.

Див. також 
 Маркетті

Італійські прізвища